Caecilia steht für

 Caecilia, römischer Gentilname, siehe Caecilier
 Cäcilia, weiblicher Vorname 
 Caecilia (Gattung), eine Gattung der Erdwühlen
 (297) Caecilia, Asteroid des Hauptgürtels